Špacírka může být :

špacírka (hůl) – vycházková hůlka, mužský oděvní doplněk, obvyklá výzbroj šviháka či kavalíra apod.
špacírka (tanec) – český lidový tanec, jenž začíná taneční chůzí